1000-Mann-Kaserne steht für:
 1000-Mann-Kaserne in Bonn, siehe Hardthöhe
 1000-Mann-Kaserne (Wilhelmshaven) in Wilhelmshaven